Нгуен ():

 Нгуен () — вьетнамская транскрипция китайской фамилии  (元) — «первоначальный, главный».
 Дом Нгуен (大元/元朝, Nhà Nguyên (Nguyên triều)).

 Нгуен (Nguyễn) — вьетнамская фамилия, соответствует китайской фамилии  (阮) — «племянник». Около 40 % населения Вьетнама носят эту фамилию.
 Князья Нгуен (主阮, Chúa Nguyễn)
 Династия Нгуен (阮朝, Nguyễn triều).

Персоналии 
 Нгуен-Стивенсон, Майкл (род. 1989) — американский рэпер.
 Нгуен, Бен (род. 1988) — американский боец ММА.
 Нгуен, Дастин (; род. 1976) — американский художник комиксов.
 Нгуен, Лантуат Ланович (1935—2014) — композитор, член СК РФ и Вьетнама, заслуженный деятель искусств России.
 Нгуен, Лейна (род. 1970) — американская журналистка, телеведущая и актриса вьетнамского происхождения.
 Нгуен, Ли (род. 1986) — американский футболист.
 Нгуен, Марсель (род. 1987) — немецкий гимнаст вьетнамского происхождения.
 Нгуен, Скотти (; род. 1962) — профессиональный игрок в покер.
 Нгуен Ан Кхыонг (; 1860—1931) — деятель национально-освободительного движения, публицист, переводчик.
 Нгуен Ан Нинь (1900—1943) — деятель вьетнамского национально-освободительного движения, философ, журналист, писатель.
 Нгуен Ань Зунг (род. 1976) — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (2001).
 Нгуен Ань Кхой (род. 2002) — вьетнамский шахматист, гроссмейстер (2019).
 Нгуен Ба Кан (1930—2009) — вьетнамский политик.
 Нгуен Бинь Кхьем (1491—1585) — вьетнамский поэт.
 Нгуен Ван Кок (род. 1942) — вьетнамский лётчик.
 Нгуен Ван Кы (1912—1941) — вьетнамский революционер, генеральный секретарь Коммунистической партии Индокитая в 1938 — 1940.
 Нгуен Ван Лап (1927—2021) — греческий коммунист.
 Нгуен Ван Ли (род. 1942) — южновьетнамский легкоатлет.
 Нгуен Ван Линь (1915—1998) — деятель вьетнамского национально-освободительного движения, вьетнамский революционер, партийный и государственный деятель СРВ.
 Нгуен Ван Нгуен (; 1910—1953) — деятель вьетнамского коммунистического движения.
 
 Нгуен Ван Тао (; 1908—1970) — вьетнамский партийный, государственный и профсоюзный деятель.
 Нгуен Ван Тхьеу (; 1923—2001) — военный деятель и один из президентов Южного Вьетнама.
 Нгуен Ван Хьеу (; 1938—2022) — вьетнамский физик-теоретик, иностранный член РАН.
 Нгуен Ван Хюи (род. 1985) — вьетнамский шахматист.
 Нгуен Ван Чой (; 1940—1964) — национальный герой Вьетнама.
 Нгуен Динь Минь (род. 1966) — вьетнамский легкоатлет.
 Нгуен Динь Тхи (вьетн. Nguyễn Đinh Thi; 1924—2003) — вьетнамский писатель, поэт, драматург, композитор.
 Нгуен Дык Хоа (род. 1989) — вьетнамский шахматист.
 Нгуен Зу (; 1765—1820) — вьетнамский поэт, писатель.
 Нгуен Зуй Куи (1932—2022) — вьетнамский учёный и политик.
 Нгуен Као Ки (1930—2011) — вьетнамский политик, военный деятель.
 Нгуен Куок Кыонг (род. 1949) — вьетнамский спортивный стрелок.
 Нгуен Кхак Вьен (1913—1997)— вьетнамский историк.
 Нгуен Кхань (1927—2013) — вьетнамский генерал.
 Нгуен Лак Хоа (198—1989) — вьетнамский католический священник.
 Нгуен Минь Фыонг (род. 1980) — вьетнамский футболист.
 Нгуен Минь Чьет (род. 1942) — вьетнамский государственный деятель, президент Вьетнама с 2006 г.
 Нгуен Нам (род. 1998) — канадский фигурист-одиночник.
 Нгуен Нгок Лоан (1930—1998) — южновьетнамский бригадный генерал, начальник полиции Южного Вьетнама.
 Нгуен Нгок Тхо (1921—2003) — вьетнамский политик.
 Нгуен Нгок Чыонг Шон (род. 1990) — вьетнамский шахматист.
 Нгуен Сюан Бао (1926—2022) — настоящее имя дзэн-буддийского монаха Тхить Нят Ханя.
 Нгуен Суан Оань (1921—2003) — вьетнамский политик.
 Нгуен Суан Фук (род. 1954) — вьетнамский политик, президент Вьетнама с 2021 года.
 Нгуен Тан Зунг (; род. 1949) — премьер-министр Вьетнама с 2006 г.
 Нгуен Тат Тхань — второе (данное перед поступлением в школу, «официальное, книжное») настоящее имя Хо Ши Мина.
 Нгуен Те Конг (1877—1959) — вьетнамский мастер боевых искусств китайского происхождения.
 Нгуен, Токмак (род. 1993) — норвежский футболист.
 Нгуен Тхань Нги (род. 1952) — вьетнамский учёный, доктор физико-математических наук.
  (род. 1976) — вьетнамский политик, член ЦК Коммунистической партии Вьетнама.
 Нгуен Тхань Нгынг (род. 1992) — вьетнамский легкоатлет.
 Нгуен Тхе Лок (род. 1935) — южновьетнамский фехтовальщик.
 Нгуен Тхе Чуен (1898—1969) — вьетнамский философ, инженер.
 Нгуен Тхи Ань Вьен (род. 1996) — вьетнамская пловчиха.
 Нгуен Тхи Динь (1920—1992) — вьетнамская революционерка.
 Нгуен Тхи Май Хынг (род. 1994) — вьетнамская шахматистка.
 Нгуен Тхи Тхань Фук (род. 1990) — вьетнамская легкоатлетка.
 Нгуен Тхи Тхуан Хоа (род. 1970) — вьетнамская шахматистка.
 Нгуен Тхи Хюен (род. 1993) — вьетнамская легкоатлетка, двукратная чемпионка Азии.
 Нгуен Тхьен Тхань Тхи (род 1981) — американская порноактриса, певица, рэпер, автор песен, фотомодель и телеведущая французско-вьетнамского происхождения.
 Нгуен Тыонг Ван (1980—2005) — австралийский наркокурьер.
 Нгуен Тьен Минь (род. 1983) — вьетнамский бадминтонист, участник трёх Олимпийских игр.
 Нгуен Тьен Нят (род. 1992) — вьетнамский фехтовальщик.
 Нгуен, Филип (род. 1992) — чешский футболист.
 Нгуен Фу Чонг (род. 1944) — генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама с 2011 года.
 Нгуен Хыу Тхо (; 1910—1996) — деятель вьетнамского коммунистического движения.
 Нгуен Хюи Хоанг (род. 1981) — вьетнамский футболист.
 Нгуен Хюинь Минь Хюи — вьетнамский шахматист.
 Нгуен Хюэ — вьетнамский император.
 Нгуен Чай (1380—1442), также известен как Ык Чай (вьетн. Ức Trai) — учёный-конфуцианец, государственный и военный деятель Дайвьета.
 Нгуен Шен (1920—2014) — вьетнамский писатель, известный под псевдонимом То Хоай.
 Нгуен Шинь Кунг — первое (данное при рождении, «молочное») настоящее имя Хо Ши Мина.
 Нгуен Шинь Хунг (род. 1946) — вьетнамский государственный деятель.
 Нгуен Шинь Шак (1862—1929) — вьетнамский общественный деятель, отец Хо Ши Мина.